Termin sijaliltransferaza ima više značenja.
 N-acetillaktozaminid a-2,3-sijaliltransferaza, enzim
 (a-N-acetilneuraminil-2,3-b-galaktozil-1,3)-N-acetil-galaktozaminid 6-a-sijaliltransferaza, enzim
 Neolaktotetraozilkeramid a-2,3-sijaliltransferaza, enzim